Пэн Шигэ́ (, род.8 декабря 1947) — китайский , лауреат премий.

Биография 
Его семья происходит из уезда Хайфэн провинции Гуандун (в частности, его родственником был революционер Пэн Пай), но сам он родился во время гражданской войны 8 декабря 1947 года в уезде Биньсянь провинции Шаньдун. В годы культурной революции он был среди тех, кого в 1968-1971 годах направили в сельскую местность. В 1971 году поступил в , который закончил в 1974 году. В 1983 году воспользовался возможностью поступить в Университет Париж-Дофин во Франции, где в 1985 году получил степень Ph.D.; затем в 1986 году поработал в Университете Прованса. По возвращении в Китай был аспирантом Фуданьского университета, а с 1990 года стал профессором в Шаньдунском университете.

В 2010 году был пленарным докладчиком Международного конгресса математиков.

В 2015 году был включён в число номинантов Абелевской премии.

Научный вклад

Награды 
 Академик Китайской академии наук (2005)

Примечания 

Академики Китайской академии наук